Midland League 1928–29 var den 36. sæson i den engelske fodboldliga Midland League. I forhold til sæsonen før var ligaen blevet udvidet fra 23 til 26 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. To hold, Heanor Town og Ilkeston Town, havde forladt ligaen, som til gengæld havde fået tilgang af reserveholdene for de fem Football League-klubber Barnsley, Chesterfield, Doncaster Rovers, Hull City og Rotherham United. 

Turneringen blev vundet af Mansfield Town, som dermed vandt ligaen for tredje gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Sport i 1928
Sport i 1929